Aardrijkskunde
Viborg (gemeente), gemeente in Denemarken
Viborg (provincie), provincie van Denemarken
Viborg (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Viborg (stad), stad in Denemarken
Vyborg (Zweeds: Viborg), stad in de Russische oblast Leningrad

Godsdienst
Bisdom Viborg, bisdom in Denemarken
Viborg Domsogn, parochie in het bisdom Viborg in Denemarken

Sport
GP Viborg, wielerwedstrijd in Denemarken
Viborg FF, Deense voetbalclub 
Viborg HK, Deense handbalclub

Andere
Elektriciteitscentrale Viborg, elektriciteitscentrale nabij de Deense stad Viborg
Station Viborg, station in de Deense stad Viborg